Knodel ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Knodel (* 1953), deutscher Kirchenmusiker
 Uwe Knodel (* 1955), deutscher Fußballspieler und -trainer